Гай Фонтей Капитон (претор), претор 169 года до н. э.
 Гай Фонтей Капитон (консул-суффект 33 года до н. э.) (лат. Gaius Fonteius Capito ) — политический деятель эпохи ранней Римской империи, отец Гая Фонтея Капитона, консула 12 года.
 Гай Фонтей Капитон (консул 12 года) (лат. Gaius Fonteius Capito ) — политический деятель эпохи ранней Римской империи. Его отцом был консул-суффект 33 года до н. э. Гай Фонтей Капитон.
 Гай Фонтей Капитон (консул 59 г.)
 Фонтей Капитон (консул 67 года) (лат. Fonteius Capito) — римский политический деятель и сенатор середины I века.